Parafie pod wezwaniem św. Krzysztofa

 Parafia św. Krzysztofa w Białymstoku
 Parafia św. Krzysztofa w Tychach
 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu

Krzysztof, św.
!